Son oder Sŏn steht für:
 Son (Familienname), zu Namensträgern siehe dort
 Son, japanische Verwaltungseinheit, siehe Mura (Japan)
 Son Cubano, kubanische Musikrichtung
 Sŏn, buddhistische Strömung in Korea, siehe Zen
 Son (Film), sowjetische Filmbiografie über Taras Schewtschenko (1964), Regie: Wolodymyr Denyssenko
 Die Son, afrikaanssprachige südafrikanische Boulevardzeitung

Flüsse:
 Son (Ganges), Fluss zum Ganges, Indien
 Son (Gianh), Fluss zum Gianh in Quảng Bình, Vietnam
 Son-Sonnette, Oberlauf des Flusses in den Ardennen

Orte:
 Son, früherer Name von Isone, Gemeinde im Kanton Tessin, Schweiz
 Son (Ardennes), Gemeinde im Département Ardennen, Frankreich
 Son (Norwegen), Ortschaft
 Son en Breugel, Gemeinde in Noord-Brabant, Niederlanden

-son steht für:
 Namensendung und Teil eines Patronyms, siehe Patronym #Nordgermanische Sprachen

SON steht für:
 Landkreis Sonneberg, Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen
 Sonora (Bundesstaat), mexikanischer Bundesstaat (Kfz-Kennzeichen)
 Schmidts Original Nabendynamo, Hersteller aus Tübingen, siehe Nabendynamo
 Snijders-Oomen Non-verbaler Intelligenztest, siehe SON-R 5 1/2-17
 SON – Der vermisste Passagier, türkische Fernsehserie (2012)

SoN steht für:
 Center for Soft Nanoscience der Uni Münster

Siehe auch:
 Son La
 Sohn
 Sonn
 The Son

Abkürzung